Bain Creek ist der Name folgender Fließgewässer in den Vereinigten Staaten:

 Bain Creek (Alaska)
 Bain Creek (Alcorn County, Mississippi)
 Bain Creek (Leake County, Mississippi)
 Bain Creek (Wyoming), im Fremont County

Siehe auch:
 Bane Creek